

Patronyme
 Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952), ethnologue suédois
 Cédric Brelet von Sydow, (1970-), acteur et réalisateur français.
 Max von Sydow (1929-2020) acteur suédois, devenu citoyen français en 2002.
 Oscar von Sydow (1873-1936), homme politique suédois.

Politique
 Le gouvernement von Sydow est à la tête du royaume de Suède pendant quelques mois en 1921.

Divers
 L'affaire von Sydow est une affaire criminelle suédoise.
 (35087) von Sydow est un astéroïde de la ceinture principale de la famille de Hungaria. 

Homonymie de patronyme germanique